Ringgold est le nom de différents lieux aux États-Unis :
 Ringgold (Géorgie) ;
 Ringgold (Kentucky) ;
 Ringgold (Louisiane) ;
 Ringgold (Maryland) ;
 Ringgold (Nebraska) ;
 Ringgold (Pennsylvanie) ;
 Ringgold (Texas) ;
 Ringgold (Virginie) ;
 Ringgold (Virginie occidentale) ;